Александр Глушко́:
 Глушко, Александр Васильевич (1906—1944) — советский военачальник, полковник.
 Глушко, Александр Кондратьевич (род. 1938) — советский и украинский писатель, журналист, педагог.